Komel ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Komel (* 1960), slowenischer Philosoph und Publizist
 Mirt Komel (* 1980), slowenischer Philosoph, Soziologe, Hochschullehrer und Schriftsteller